Пойкилодермия Сиватта — доброкачественное хроническое заболевание кожи, которое характеризуется появлением сетчатой эритемы, на открытых солнцу участках кожи. Основными признаками данного заболевания являются появление участков с гипо- и гиперпигментациями, атрофиями и телангиоэктазиями.

Впервые заболевание было описано французским дерматологом А. Сиваттом в 1923 году.

Эпидемиология 
В основном заболевание встречается у женщин старше 40 лет.

Этиология и патогенез 
Этиология и патогенез заболевания до сегодняшнего дня не изучены. Считается, что ведущим фактором в возникновении заболевания, является хроническое воздействие ультрафиолетовых лучей. Существует также мнение о влиянии гормональных изменений, связанных с менопаузой или низкий уровень эстрогена.

Клиническая картина 
У большинства больных заболевание протекает бессимптомно. Некоторые пациенты жалуются на легкое жжение, зуд, повышенную чувствительность кожи в пораженной области. Основным клиническим проявлением заболевания является появление высыпаний на лице, щеках, боковых поверхностях шеи в виде красновато- коричневых пятен.  Пораженные участки кожи сухие, поверхностно атрофичны, имеют многочисленные телеангиэктазии. Характерным симптомом в диагностике Пойкилодермии Сиватта является отсутствие поражения кожи на затененной области под подбородком.

Классификация 

 Эритемато-телеангиэктатический тип (58%)
 Пигментированный тип (20%)
 Смешанный тип (22%).

Дифференциальная диагностика 
Дифференциальную диагностику проводят со следующими заболеваниями:

 дерматомиозит;
 красная волчанка;
 грибовидный микоз (пойкилодермическая форма);
 хлоазма;
 дерматит Берлока;
 пепельный дерматоз;
 пятнистый амилоидоз.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании анамнеза и клинической картины. При гистологическом исследовании выявляется атрофия эпидермиса, вакуольная дегенерация базальных кератиноцитов, гиперкератоз.

Лечение 
Пациентам с пойкилодермией Сиватта рекомендуется  избегать пребывания на солнце, а также использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 50+. Медикаментозное лечение малоэффективно.

Применяют терапию интенсивным импульсным светом, а также лазерную терапия с помощью настраиваемого IPL-лазера на красителе. Для местной терапии применяют топические стероиды, местные ретиноиды, гидрохинон.

Примечание 

Заболевания по алфавиту
Заболевания кожи и её придатков